L'Open d'Irlande du Nord de snooker 2017 est un tournoi classé de snooker appartenant à la série de tournois Home Nation Series ainsi qu'à la saison 2017-2018 de snooker. Cette année, le tournoi n'a pas lieu dans le Titanic Exhibition Centre de Belfast mais dans le Waterfront Hall de la ville. Il est sponsorisé par Dafabet et télévisé par la chaîne internationale Eurosport.

Le tenant du titre de la compétition est Mark King. Il s'était imposé à la surprise générale face à Barry Hawkins (9-8). En 2017, le tournoi a été décousu et a vu 4 joueurs asiatiques en quarts de finale. C'est finalement le Gallois Mark Williams qui s'est imposé 9-8 en finale. Il n'avait pas remporté de titre majeur sur le sol britannique depuis 14 ans.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Quatrième tour : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 
 Break maximum :

Tableau

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Dernier carré

Finale

Centuries 

 142, 135, 107  John Higgins
 140, 120  Kurt Maflin
 138, 129  Stephen Maguire
 138  Ben Woollaston
 137, 114, 113  Yan Bingtao
 137  Lukas Kleckers
 134  Dominic Dale
 134  Ryan Day
 132, 105  Robert Milkins
 131  Li Yuan
 129, 107  Joe Perry
 129  Gary Wilson

 128  Robin Hull
 127, 113, 106, 104  Mark Williams
 126  Ronnie O'Sullivan
 125, 119  Akani Songsermsawad
 125  Anthony McGill
 115, 107, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 113, 108  Matthew Selt
 110, 106  Sam Craigie
 110  Xiao Guodong
 109, 106  Tian Pengfei
 108  Allan Taylor
 106  Paul Davison

 105  Kyren Wilson
 104  Neil Robertson
 104  Yuan Sijun
 103, 103  Zhou Yuelong
 103  Ken Doherty
 103  Michael Holt
 102  Cao Yupeng
 101, 100  Jack Lisowski
 101  Tom Ford
 101  Chen Zifan

Références

Liens externes 

Open d'Irlande du Nord de snooker
Sport en Irlande du Nord en 2017
Événement sportif à Belfast
Snooker en 2017
Sport en novembre 2017